

События 
 Столица Абхазского царства перенесена в Кутаиси.
 В Китае с восхождением императора Ли Чуня началась эпоха Юань-хэ. Продолжалась до 820 года.
 В Армении католикосом стал Давид II (до 833 года).
 Константинопольским патриархом стал Никифор — до 815 года.
 В Японии пришёл к власти император Хэйдзэй (до 809 года).
 Войска халифа Гаруна ар-Рашида вторглись в Анатолию и Каппадокию, принадлежавшие Византии.
 В Хорасане вспыхнуло восстание против высоких налогов
 Франки захватили на короткое время Далмацию, но византийский флот вернул Далмацию и Венецию Константинополю.
 Римский император Карл Великий по франкским обычаем разделил свои владения между сыновьями. Пипин Итальянский получил кроме северной Италии Баварию и Алеманию. Людовик Благочестивый кроме Аквитании получил Септиманию, Прованс и часть Бургундии, Юный Карл получил традиционные франкские Нейстрию и Австразию.
 Карл Великий совершил поход против лужицких сербов и основал две крепости на Эльбе и в Галле.
 Людовик Благочестивый подавил восстание васконов, перешёл Пиренеи и пошёл на Памплону.
 Сарацины осуществили успешное нападение на итальянский город Нола.
 Арабы разрушили многие укрепления, выстроенные Никифором в Азии.
 Начало восстания в Средней Азии против арабов, охватившее район от Хорезма до Памира. В результате переговоров с вождём Рафи ибн Ляйсом в 810 году халифу удаётся подавить движение.

Родились 
 Ралпачан — царь Тибета, внук царя Трисонг Децена, взошёл на трон как сын своего предшественника. Известен своим исключительным благочестием.

Скончались 
 25 февраля — Тарасий, патриарх Константинопольский

См. также